Варшавка — посёлок в Карталинском районе Челябинской области. Административный центр Варшавского сельского поселения.

География 
Расположен на реке Карагайлыаят.

История 
Основан в 1842 г. оренбургскими казаками как военное поселение (пост № 22) в составе Новолинейного района. Назван в честь произошедшего 6 сентября 1831 г. штурма Варшавы царскими войсками, положившего конец Польскому восстанию. В XIX веке в станице Варшавской добывали золото.

Население

Известные личности 
 Лобырин Николай Федотович (1920—1973) — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Карталинского района